Ранчо Трес Маријас има више значења:

 Ранчо Трес Маријас (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Трес Маријас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Трес Маријас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику